Sionne steht für:

 Sionne (Fluss), Fluss im Kanton Wallis
 Vallée de la Sionne, Tal im Kanton Wallis
 Sionne (Vosges), Gemeinde im Département Vosges, Frankreich

Siehe auch:
 Sion (Begriffsklärung)
 Sione